Realistas hispanoamericanos puede referirse a:
Ejército Realista en América, de principios del siglo XIX.
Otros conceptos relacionados al realismo en Hispanoamérica, como el realismo literario y el realismo pictórico:
Naturalismo hispanoamericano, movimiento literario del finales del siglo XIX.
Realismo mágico, movimiento literario del siglo XX.